Mirtilo-vermelho é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Vaccinium vitis-idaea
Syzygium paniculatum

Desambiguação